Eton College, escola del Regne Unit per a nois de 13 a 18 anys
 Eton (Berkshire), població i parròquia civil d'Anglaterra a Berkshire
 Eton (Geòrgia), població dels Estats Units a l'estat de Geòrgia
 Éton, municipi francès, al departament del Mosa, regió de Lorraine